Le gambit Fayet est un gambit du jeu de dames que l'on doit au joueur du même nom qui le plaça face au champion du monde français Alfred Molimard au début du . Son principe étant réutilisable dans d'autres parties, il est passé à la postérité.

Principe 
Après généralement le sacrifice d'au moins deux pions, suit l'attaque imparable d'un pion enchaîné. Deux rafles se dessinent après cette attaque et toute fermeture par l'adversaire peut être retirée en donnant une pièce. Historiquement, ce gambit est de trois pions, mais il existe de quatre pions.

Notes et références 

 
Fayet